

Атабаєвська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Кіясовського району Удмуртії
 Атабаєвська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Можгинського району Удмуртії